

Patronyme 
 Aki Toyosaki

Divers 
 Palais de Naniwa Nagara-Toyosaki